Schempp ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Schempp (* 1961), Schweizer Tischtennisspielerin
 Martin Schempp (1905–1984), deutscher Segelflugzeug-Pionier
 Paul Schempp (1900–1959), evangelisch-lutherischer Pastor, Religionslehrer und Theologieprofessor
 Honest Schempp (1932–2019), deutscher Kunstmaler und Autor
 Johannes Schempp (1880–1955), deutscher freikirchlicher Pastor
 Simon Schempp (* 1988), deutscher Biathlet
 Susanne Schempp (* 1958), deutsche Sängerin, Songwriterin, Chorleiterin und Gesangspädagogin